

Прізвище 

Чехов — російське прізвище, утворене від прозвіська Чех.
 Чехов Антон Павлович (1860—1904) — російський письменник.
 Чехов Микола Павлович (1858—1889) — російський художник, брат А. П. Чехова.
 Чехов Олександр Павлович (1855—1913) — прозаїк, публіцист, мемуарист. Старший брат Антона Павловича Чехова і Миколи Павловича Чехова, батько актора і режисера Михайла Олександровича Чехова.

Чехова 
 Чехова Анфіса Олександрівна ( 1977) — російська телеведуча.
 Чехова Ольга Костянтинівна (1897—1980) — російська і німецька акторка, племінниця О. Л. Кніппер-Чехової.
 Кніппер-Чехова Ольга Леонардівна (1868—1959) — російська акторка, дружина Антона Чехова.

Топонім 

 Чехов — селище в Злинковському районі Брянської області.
 Чехов — місто в Московській області.
 Чехов — станція в м. Чехов.
 Чехов — село (з 1947 по 2004 — місто) в Холмському міському окрузі Сахалінської області.

Див. також 
 Чехів — село в Україні, в Монастириському районі Тернопільської області.